Коки́ль — многозначное слово, этимологически связанное с  ‘раковина; скорлупа’.

Фамилия 
Французская фамилия Коки́ль или Коки́й ():
 Кокиль, Ги (1523—1603) — французский правовед XVI века.
 Кокиль — настоящая фамилия французского генерала эпохи революционных войн Дюгомье.

Металлургия 
 Кокиль — разборная форма для литья многократного использования.

Кулинария 
 Кокиль — общее наименование кулинарных блюд, запеченных в створке морской раковины.

См. также 
 Кокилл
 Кокилье